Wigan Athletic FC (celým názvem: Wigan Athletic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Wigan v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1932. Od sezóny 2018/19 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu DW Stadium s kapacitou 25 138 diváků.

Historie 

Wigan Athletic byl založen v roce 1932, rok po zániku ligového Wigan Borough. Athletic se stal v pořadí šestým založeným klubem ve městě po klubech Wigan AFC, Wigan County, Wigan United, Wigan Town a Wigan Borough. Klub dlouho nefiguroval mezi ligovými týmy. Mezi ligové profesionální kluby byl přijat až v roce 1978. Dlouho ale bojoval jen mezi 3. a 4. divizí.

V roce 1995 do klubu vstoupil podnikatel a majitel obchodního řetězce JJB obchodující se sportovním oblečením David Whelan. Whelan, který se ve Wiganu narodil, oznámil své smělé plány o postupu do Premier League. Vše začalo tak, jak mělo, když klub v roce 1997 vyhrál čtvrtou divizi a postoupil tak do třetí divize, kde zůstal až do roku 2003. To klub vedl již druhý rok manažer Paul Jewell, který na podruhé vybojoval s Latics postup do First Division – druhé nejvyšší soutěže. Zde si Wigan nepočínal vůbec špatně, když skončil sedmý a jen o jednu pozici mu utekly boje v play-off o nejvyšší soutěž. Následující sezónu si Wigan Athletic už postup nenechal ujít a postoupil přímo z druhé pozice do Premier League.

Debut mezi anglickou smetánkou nedopadl vůbec špatně, skončil na desáté pozici a jen o 7 bodů mu utekla pohárová Evropa. To ale nebyl jediný úspěch v sezóně 2005/06, Wiganu se totiž podařilo probojovat až do finále ligového poháru, kde podlehl Manchesteru United. Klub po této sezóně opustila řada opor jako Jimmy Bullard, Jason Roberts nebo Stéphane Henchoz. Ale za ně přišly náhrady v podobě hráčů jako Emile Heskey, Denny Landzaat, Chris Kirkland a Antonio Valencia.

Sezóna 2006/07 se klubu z města nedaleko Manchesteru už tolik nevydařila a sestup se Latics vyhnul pouze o skóre na úkor Sheffieldu United. To mělo za následek, že úspěšný manažer Paul Jewell rezignoval na svou funkci. Nahradil ho Chris Hutchings.

Klubu se ale pod novým koučem vůbec nedařilo, a tak byl Davidem Whelanem odvolán. Pozici manažera tak obsadil Steve Bruce, který tým dokázal dotáhnout až na konečnou 14. pozici – šest bodů nad sestupovými vodami.

Sezónu 2008/09 Wigan nezačal nejšťastněji, když si z prvních deseti kol odnesl 6 porážek, ale klub se nakonec rozjel, a přestože klub na konci sezóny znovu nabyl nelichotivé bilance 8 porážek z 12 posledních zápasů, skončil na 11. pozici. Tým po sezóně ale opustil manažer Steve Bruce, který kývl na nabídku Sunderlandu a nahradil ho bývalý klubový hráč Roberto Martínez.

Wigan si ubránil prvoligovou příslušnost i v sezóně následující. Ta se ale nedá považovat za příliš povedenou, klub skončil na šestnáctém místě s náskokem šesti bodů na sestupující osmnácté Burnley. Dalšími kaňkami byly ligové debakly 9:1 od Tottenhamu, 8:0 od Chelsea a celkově druhá nejhorší obrana v lize.

V sezóně 2012/13 Wigan vyhrál FA Cup, když ve finále porazil 1:0 Manchester City. Toto vítězství znamenalo také nasazení do základní skupiny Evropské ligy 2013/14. O tři dny později přišla porážka 1:4 s Arsenalem v Premier League, což znamenalo pro klub sestup do Football League Championship (po 8 letech v Premier League). Wigan se stal prvním anglickým týmem, který během jedné sezóny získal FA Cup a sestoupil z Premier League. Do roku 2013 byl manažerem tohoto týmu Španěl Roberto Martínez, který v klubu působil i jako hráč, když zde odehrál 188 ligových zápasů, ve kterých vsítil 17 branek z postu záložníka letech 1995–2001.

V základní skupině D Evropské ligy 2013/14 obsadil v konkurenci NK Maribor, FK Rubin Kazaň a SV Zulte-Waregem s 5 body konečné 4. místo ve skupině a do jarní vyřazovací fáze nepostoupil.

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 2012/13
 EFL Trophy ( 2× )
 1984/85, 1998/99
 Lancashire Senior Cup ( 3× )
 1984/85, 1991/92, 1998/99

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1932–1947: Cheshire County League
 1947–1961: Lancashire Combination (Division One)
 1961–1968: Cheshire County League
 1968–1978: Northern Premier League
 1978–1982: Football League Fourth Division
 1982–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–1997: Football League Third Division
 1997–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League First Division
 2004–2005: Football League Championship
 2005–2013: Premier League
 2013–2015: Football League Championship
 2015–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League Championship
 2017–2018: English Football League One
 2018– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Wigan